Pennington megye (Dél-Dakota)
 Pennington megye (Minnesota)